Heinichen est un patronyme porté notamment par :

 Johann David Heinichen (1683-1729), compositeur et théoricien allemand de musique baroque ;
 Veit Heinichen (né en 1957), écrivain allemand, auteur de romans policiers.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand